Грязная работа (Dirty Work) — американский фильм 1998 года.
 Грязная работа — российский телевизионный сериал 2009 года.